Graepel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bernhard Friedrich Graepel (1818–1890), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Otto Graepel (1857–1924), deutscher Jurist, Politiker

Siehe auch:
 Gräpel